Junak – wieś w Bułgarii
 członek oddziałów junackich Armii Andersa w latach 1941–1942
 członek organizacji junackich lub junackich hufców pracy, także nazywano tak członków organizacji „Służba Polsce” i  Ochotniczych Hufców Pracy
 dawniej młodzieniec
 Towarzystwo Wychowania Fizycznego „Junak” – polonijna organizacja wychowania fizycznego i sportu działająca w Brazylii
 Junak – południowosłowiański legendarny bohater
 Junak Drohobycz – polski klub piłkarski.

Technika:
 Junak 905 - chiński motorower z 2017 roku
 SFM Junak – polski motocykl z lat 1956–1965
 Junak Millenium – nazwa handlowa motocykli Hyosung GV 250 produkcji koreańskiej w 2001 r.
 Junak M16 – nazwa handlowa motocykla  Regal Raptor Daytona 350 produkcji chińskiej z 2010 r.
 LWD Junak – polski samolot szkolno-treningowy
 Fiat 508 III Junak – polski samochód osobowy